Can Pujades (Alella), masia del Maresme
 Can Pujades (Vallgorguina), masia del Vallès Oriental
 Can Pujades (Vilanant), masia de l'Alt Empordà